Verne kan syfta på:

 Verne (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Geografi

Antarktis 

 Mount Verne,

Frankrike 

 Verne, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Antarktisförgreningar